Fata Morgana steht für:

 Fata Morgana, einen optischen Effekt bzw. eine Luftspiegelung
 Fata Morgana (Roman), einen Kriminalroman von Agatha Christie aus dem Jahr 1952
 Fata Morgana (1971), einen deutschen Film von Werner Herzog aus dem Jahr 1971
 Fata Morgana (2007), einen deutschen Film von Simon Groß aus dem Jahr 2007
 Fata Morgana (Album), ein Album des Rappers KC Rebell aus dem Jahr 2015
 Fata Morgana (Morgana-Lefay-Album)
 Fata Morgana (Efteling), einen Dark Ride im niederländischen Freizeitpark Efteling
 Fata-Morgana-Land, Phantominsel in der Grönlandsee
 Fata Morgana (Polka Mazur), von Johann Strauss Sohn (1869)
 Fata Morgana Spiele
 Fata Morgana (Lied), Lied der österreichischen Band Erste Allgemeine Verunsicherung (EAV)